Мозель — многозначный термин: фамилия и топоним.

Известные носители 
 Мозель, Игнац Франц фон (1772—1844) — австрийский композитор, дирижёр и музыкальный писатель.
 Мозель, Константин Николаевич (род. 1937) — российский дипломат.

Топонимы  
 Мозель — река во Франции, Люксембурге и Германии, левый приток Рейна.
 Мозель — департамент на северо-востоке Франции, один из департаментов региона Гранд-Эст.